Juana de la Cruz Fernández (1597–1675), terciària franciscana a San Antonio de Granada, venerable 
 Joana de la Creu Jugan (1792–1879), fundadora de les Germanetes dels Pobres, santa 
 Juana de la Cruz Vázquez (1481–1534), franciscana del convent de Toledo, venerable